Jimmy Johnstone
Parker Johnstone
Keith Johnstone
George Johnstone Stoney
Hobart Johnstone Whitley
Peter Johnstone

Outros
5065 Johnstone

Desambiguações de sobrenomes